Фольклорный и этнологический музей Македонии и Фракии (греч. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης) — музей в городе Фессалоники, Центральная Македония, Греция.

Музей 
Музей основан в 1973 году «Македонской ассоциацией образования» и расположен в здании известном как ‘Старый губернский дом’. Здание было построено в 1906 году архитектором евреем Эли Модиано на 5 гектарах на берегу моря. Музей находится на четырех уровнях, с полу-подвалом, двумя этажами и мансардой. Архитектурно это эклектичное строение, под сильным влиянием Модерна. Особенно впечатляет двойная лоджия с видом на море.

Музей собирает и исследует реликвии традиционной культуры Македонии и Фракии и представляет их публике на своих постоянных и временных выставках. Коллекция музея состоит из более 20 000 экспонатов (ткани, вышивки, местные костюмы, инструменты, оружие, домашние предметы, музыкальные инструменты и резьба по дереву, деревообрабатывающее и металлообрабатывающее оборудование). Музей располагает специализированной библиотекой, фотографическим архивом и фонотекой.
Среди постоянных экспозиций две организованы в следующих единствах:
 «На мельницах Македонии и Фракии» Водные мельницы и пилорамы в традиционном обществе.
 «Традиционные костюмы Македонии и Фракии 1860—1960»

Примечания

Ссылки 
 Official Site
 Hellenic Ministry of Culture and Tourism
 www.museumsofmacedonia.gr
 travelthessaloniki.com
 www.hri.org
 Εθνολογικό και Λαογραφικό Μουσείο

Музеи Салоник
Этнографические музеи